

Geografia

Prats – villaggio della parrocchia di Canillo

Prats-de-Carlux – comune della Dordogna
Prats-de-Mollo-la-Preste – comune dei Pirenei Orientali
Prats-de-Sournia – comune dei Pirenei Orientali
Prats-du-Périgord – comune della Dordogna

Els Prats de Rei – comune della provincia di Barcellona
Prats de Lluçanès – comune della provincia di Barcellona
Prats i Sansor – comune della provincia di Lleida

Persone
Antonio Prats Cervera – ex calciatore spagnolo
Carlos Prats – generale e politico cileno
John Prats – attore, conduttore televisivo e ballerino filippino
Manuel Prats – calciatore spagnolo